Il doppio del torneo di tennis Belgian Open 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrici Radka Bobková e María José Gaidano che hanno battuto in finale Ann Devries e Dominique Monami 6-4, 2-6, 7-6.

Teste di serie 

 Petra Langrová /  Mercedes Paz (semifinali)
 Elena Brjuchovec /  Karin Kschwendt (primo turno)

 Ingelise Driehuis /  Caroline Vis (quarti di finale)
 Radka Bobková /  María José Gaidano (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Belgian Open 1993